Industrial Hardcore bezeichnet:
 ein Subgenre des Hardcore Techno, siehe Industrial Hardcore (Techno)
 eine Teilmenge des Industrial Rock